Kinteh ist der Familienname folgender Personen:

Fatou Sanyang Kinteh (* 20. Jahrhundert), gambische Politikerin
Landing Kinteh, gambischer Jurist und Polizist
 Masaneh Kinteh (* 1968), gambischer General und Diplomat